Тромбоксан:

 Тромбоксан — представитель семейства эйкозаноидов.
 Тромбоксан B2 — липид семейства эйкозаноидов, неактивное производное тромбоксана A2.